Зуммер — сигнальное устройство, электро-механическое, электронное или пьезоэлектрическое.
 Зуммер, Всеволод Михайлович (1885—1970) — учёный-историк восточного искусства, исламовед, археолог.
 Зуммер, Вячеслав Иосифович (в монашестве Василий; 1885—1923) — епископ Русской православной церкви, епископ Суздальский.
 Зумер — жаргонное название представителя поколения Z.